199 день в году — 18 июля (в високосный год 17 июля).

В математике 
 46-е простое число, которое к тому же является обратимым простым числом. Иными словами переворот его записи на 180° даёт число 661, которое тоже является простым
 Относится к категории простых чисел Чена.
 Перестановочное простое: любая перестановка цифр даёт простые числа (199, 919, 991).
 Составляет пару близнецов с простым числом 197.
 Наименьшее простое, равное сумме квадратов четырёх разных простых: 
 Наименьшее трёхзначное простое число Люка.
 Центрированное треугольное число.

В других областях 
 199 — Код ГИБДД-ГАИ Москвы.
 NGC 199 — линзообразная галактика (S0) в созвездии Рыбы.
 В кодировке Windows-1251 - код для символа «З»
 В Юникоде 00C716 — код для символа «Ç» (Latin Capital Letter C With Cedilla).
 Travis Pastrana «199 жизней» — первый человек, сделавший «Двойной Бэкфлип»

Примечания 

Простые числа